Wassili Wlassow () ist der Name folgender Personen:

* Wassili Jefimowitsch Wlassow (1902–1978), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wassili Maximowitsch Wlassow (* 1995), russischer Politiker (LDPR) 
 Wassili Sacharowitsch Wlassow (1906–1958), russischer und sowjetischer Bauingenieur